

1 отборочный тур 
20.04.2008 «Фортуна» (Екатеринбург) — «ЗапСибКолледж» (Тюмень) +:-

20.04.2008 «Политехник» (Красноярск) — «Локомотив» (Красноярск) 1:3

25.04.2008 Рекорд (Ирутск) — «Кузбасс» (Кемерово) 1:2

2 отборочный тур 
30.04.2008 «Иртыш» (Омск) — «Фортуна» (Екатеринбург) +:-

30.04.2008 СДЮШОР № 10 (Уфа) — «Звезда-2005» (юниоры) (Пермь) +:-

30.04.2008 «Искра» (Санкт-Петербург) — «Дана» (Москва) 5:0

30.04.2008 «Экостром» (Сергиев Посад) — «Чертаново» (Москва) 4:0

30.04.2008 ШВСМ (Воронеж) — «Виктория» (Белгород) -:+

30.04.2008 «Локомотив» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) 1:0

30.04.2008 «Текстильщик» (Иваново) — «Лада» (Тольятти) 0:4

Турнирная сетка

Матчи

1 отборочный тур

2 отборочный тур

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2008 год в женском футболе
Футбол в России в 2008 году